Quirno Costa puede referirse a:

Personas 
 Norberto Quirno Costa (1844-1915), periodista, abogado, destacado diplomático y vicepresidente de la República Argentina.

Miscelánea 
 Quirno Costa, localidad de la provincia del Chubut (Argentina).